Armed & Ready è un album raccolta dei Michael Schenker Group per la Music Club.

Tracce

Formazione
Michael Schenker - chitarra
Gary Barden
Graham Bonnet - voce
Mo Foster
Don Airey - tastiere
Chris Glen
Paul Raymond
Cozy Powell - batteria
Ted McKenna